Bell Tower (dt. Glockenturm) ist der Name folgender Türme:
 Bell Tower (Edmonton) in Edmonton, Kanada
 Bell Tower (London) im Tower of London

Außerdem:
 Belltower.News, Internetportal der Amadeu Antonio Stiftung